Штудемунд, Вильгельм (1843—1889) — немецкий филолог.
  — гамбургский историк.

Примечания